Suixi kan bland annat syfta på följande orter i Kina.

Suixi, Huaibei, –härad under Huaibeis stad på prefekturnivå i Anhui-provinsen;
Suixi, Zhanjiang– härad under Zhanjiangs stad på prefekturnivå i Guangdong-provinsen.
 Suixi (häradshuvudort i Kina) – häradshuvudort i provinsen Anhui i Kina